

Geografia 
 Cile
 Isola Águila – isolotto nel Canale di Drake
 Monte Águila – località nella Regione del Bío Bío
 Colombia
 El Águila – comune nel dipartimento di Valle del Cauca
 Stati Uniti d'America
 Aguila – census-designated place in Arizona nella contea di Maricopa

Persone 
 Alfredo del Aguila – calciatore messicano
 Gorki Águila – cantante e attivista cubano
 Judith Águila – ex cestista cubana
 José Javier del Águila – calciatore guatemalteco

Altro 
 Aguila – personaggio dei fumetti,creato da Mary Jo Duffy e Trevor Von Eeden
 Cerveza El Águila – marca di birra spagnola fondata nel 1900
 Club Deportivo Águila – squadra di calcio di El Salvador
 Patrulla Águila – pattuglia acrobatica aeronautica spagnola